Иппо, Борис Михайлович (1898—1937) — советский военный деятель и политработник, армейский комиссар 2-го ранга. 
 ИППО — Императорское православное палестинское общество.